Korkialuoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korkialuoto (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Korkialuoto (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,50, long 21,94), 
 Korkialuoto (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,47, long 21,80), 

Robotskapade Finlandförgreningar